Grewcock ist der Familienname folgender Personen:

 Danny Grewcock (* 1972), englischer Rugby-Union-Spieler
 Neil Grewcock (* 1962), englischer Fußballspieler